O GRES Acadêmicos do Peixe é uma escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro.

A agremiação foi fundada em abril de 2019, a partir de um bloco carnavalesco criado em 2007, em Anchieta. Desfilou pela primeira vez no sábado pós-Carnaval, na Estrada Intendente Magalhães, pelo grupo de avaliação do Carnaval do Rio, apresentando um enredo sobre sonhos.

Fundada como GRES Peixe Vagabundo, mudou para Acadêmicos do Peixe após o carnaval de 2020.

Segmentos

Presidência

Diretores

Comissão de frente

Casal de mestre-sala e porta-bandeira

Corte de bateria

Intérpretes

Carnavais

Escolas de samba do Rio de Janeiro